Сан Мигел Пиједрас има више значења:

 Општина Сан Мигел Пиједрас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Пиједрас (Сан Мигел Пиједрас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику